Lindo est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1803-1848), lexicographe britannique
Allen Pineda Lindo (né en 1974), chanteur amériain
 (1932-2018), homme politique belizien
Delroy Lindo (né en 1952), acteur britannique
 (1953-2017), musicien reggae jamaïcain
Elvira Lindo (née en 1962), romancière et actrice espagnole
 (1911-1980), administrateur jamaïcain
 (1917-1985), écrivain et homme politique salvadorien
 (né en 1983), joueur caïmanien de football
Jimena Lindo (née en 1976), actrice et danseuse péruvienne
Juan Lindo (1790-1857), président du Honduras 
José Lindo (né en 1973), joueur brésilien de football
, chanteur reggae jamaïcain
Laura Mae Lindo (née en 1976), femme politique canadienne en Ontario
 (1819-1877), écrivain néerlandais
 (1954-2013), activiste et féministe nicaraguayen
 (1899-1968), actrice anglaise
 (né en 1936), joueur anglais de cricket

Toponyme

Lindö, localité du comté d'Östergötland

Voir aussi
, club de rugby danois

Homonymie de patronyme